Pintu Batu (Silaen), een plaats in Indonesië
Pintu Batu (Teluk Segara), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing